Riegers heißen folgende Orte:

 Riegers (Gemeinde Dobersberg), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Dobersberg, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Riegers (Gemeinde Pölla), Wüstung im Truppenübungsplatz und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Pölla, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Riegers (Gemeinde Ruprechtshofen), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Ruprechtshofen, Bezirk Melk, Niederösterreich